La Paroisse Saint-Nicolas en Lorraine est l'une des dix paroisses du secteur pastoral du Lunévillois et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Saint-Nicolas en Lorraine est composée autour des églises d'Art-sur-Meurthe, d'Azelot, de Burthecourt-aux-Chênes, de Coyviller, de La Madeleine, de Lenoncourt, de Lupcourt, de Manoncourt-en-Vermois, de Saint-Nicolas-de-Port, de Varangéville et de Ville-en-Vermois.

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé 18 rue Anatole France - 54210 Saint Nicolas de Port

Historique de la paroisse

Liste des curés de la paroisse 
Curés in solidum des dix paroisses du Lunévillois:

Monseigneur Robert Marchal (modérateur, prélat d'honneur de Sa Sainteté), 

Monsieur l'abbé Jean-Louis-Jacquot (résident dans la paroisse), 

Messieurs les abbés Georges Arnould, François Geoffroy, Claude Humbert et Pierre Loppinet.

Notes et références

Voir aussi 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
 Site de la paroisse

Notre-Dame
Nancy